Herrick är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Charles Judson Herrick
 Myron T. Herrick
 

Engelska efternamn